Hans Reichert ist der Name folgender Personen:

 Hans Reichert (Maler) (1937–2017), deutscher Maler 
 Hans Reichert (Biologe) (* 1937), deutscher Lehrer und Botaniker
 Hans-Joachim von Reichert (1903–1991), deutscher Diplomat
 Hans-Joachim Reichert (1941–2010), deutscher Bankmanager
 Hans Ulrich Reichert (1921–2018), deutscher Journalist

Siehe auich:
 Hans Reichardt (1908–1991), deutscher Mathematiker